Adrien Trebel, Franse profvoetballer
Trebel (Wendland), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Trebel (rivier), een rivier in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren